Селс има више значења:
 Селс (Аризона)
 Селс (Северна Дакота)